Mariano Varela puede referirse a:

 Mariano Adrián Varela, ministro argentino de Relaciones Exteriores;
 Juan Mariano Varela, futbolista mexicano; o
 Mariano Varela, empresario, comunicador social y escritor argentino.